Shanghai Masters kan avse:

Shanghai Masters (snooker) – en snookerturnering
Shanghai Masters (tennis) – en tennisturnering